Castle Point bezeichnet:

 Castle Point, ein englischer Verwaltungsbezirk
 Castle Point (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Castle Point (Missouri), eine US-amerikanische Ortschaft